De Rolhockey Champions Cup 1989 was de 24e editie van de door de CERH georganiseerde Rolhockey Champions Cup.

Historiek 
Er namen acht clubs uit zeven landen deel, voor België was dit Kurink HC. Spanje had twee deelnemers: enerzijds HC Liceo, de winnaar van de vorige editie, en anderzijds CE Noia.

Rolhockey Champions Cup